Saivet peut désigner :
 Henri Saivet (1990-), footballeur franco-sénégalais ;
 Joseph-Frédéric Saivet (1828-1877), ecclésiastique français.